Life Begins Again é o primeiro álbum de estúdio de Jimmy Chamberlin Complex (projeto paralelo do baterista da banda de rock alternativo norte-americana The Smashing Pumpkins Jimmy Chamberlin). O álbum foi lançado em 25 de janeiro de 2005, contando com alguns músicos convidados, incluindo Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Bill Medley (The Righteous Brothers), e Rob Dickinson (Catherine Wheel).

Faixas 
 "Streetcrawler"
 "Life Begins Again"
 "PSA"
 "Loki Cat"
 "Cranes Of Prey"
 "Love Is Real"
 "Owed To Darryl"
 "Newerwaves"
 "Time Shift"
 "Lullabye"
 "Loki Cat (Reprise)"

Equipe 
 Jimmy Chamberlin - bateria, produção, composição
 Billy Mohler - baixo, teclado, guitarra, vocais em "Newerwaves" e "Streetcrawler"
 Sean Woolstenhulme - guitarra, composição
 Adam Benjamin - piano rhodes
 Billy Corgan - vocais em "Loki Cat"
 Rob Dickinson - vocais em "Life Begins Again" e "Love Is Real"
 Bill Medley - vocais em "Lullabye"
 Paul Chamberlin - bateria adicional em "Loki Cat"
 Corey Wilton - guitarra principal em "Love Is Real", guitarra adicional em "Time Shift" e arte gráfica
 Linda Strawberry - vocal de apoio em "Lullabye"
 Tom Rothrock - mixagem
 Mike Tarantino - assistente de Tom Rothrock
 Edmund Monsef - engenheiro de som
 Forrest Borie - produção e edição de vídeo
 Frank Gironda - gerenciamento
 Rebecca Popkin - composição em "Lullabye"

Álbuns de 2005